Вашари () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Вашари, Иштван (1887–1955) — венгерский политик.
 Вашари, Тамаш (род. 1933) — венгерский пианист.